

Cinema 
 Wide Boy – film del 1952 diretto da Ken Hughes

Musica 
 Wide Boy – singolo dei Godley & Creme del 1980
 Wide Boy – singolo di Nik Kershaw del 1985
 Wideboys – produzione inglese di remix
 Wide Boy Awake – gruppo musicale inglese

Altro 
 Wide-Boy 64 – accessorio per la consolle di Nintendo 64